Tenisový turnaj ATP Kremlin Cup 2011 se konal ve dnech 15. – 23. října v Moskvě na Olympijském stadiónu, na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP World Tour 250 Series. Odměny činily 1 000 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení měli v 1. kole volný los.
  Janko Tipsarević (vítěz)
  Viktor Troicki (finále)
  Alexandr Dolgopolov (2. kolo)
  Nikolaj Davyděnko (semifinále)
  Alex Bogomolov (čtvrtfinále)
  Dmitrij Tursunov (čtvrtfinále)
  Gilles Müller (2. kolo)
  Andreas Seppi (2. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Hráči, kteří do hlavní soutěže obdrželi divokou kartu:
  Jevgenij Donskoj
  Teimuraz Gabašvili
  Andrej Kuzněcov

Hráči, kteří postoupili z kvalifikace:
  Michael Berrer
  Jérémy Chardy
  Konstantin Kravčuk
  Dušan Lajović

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  František Čermák/  Filip Polášek (vítězové)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (1. kolo)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (1. kolo)
  Lukáš Dlouhý /  Alexandr Dolgopolov (1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Kremlin Cup